Marco Formentini (1930–2021) olasz politikus
 Marco Formentini (1970) világbajnoki ezüstérmes olasz úszó